Lugnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lugnsjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,  (8,03 ha)
Lugnsjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (7,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn